Milescu ist der Familienname folgender Personen:

 Milu Milescu (1911–1981), israelischer Schachkomponist und Autor
 Nicolae Milescu Spătarul (1636–1708), moldauisch-russischer Diplomat, Schriftsteller und Forschungsreisender